Штурм Дерпта — осада и взятие русскими войсками города Дерпт в июле 1558 года в ходе Ливонской войны.

В городе Дерпт находился двухтысячный гарнизон под командованием епископа Германа Вейланда. 11 июля 1558 года русские войска под руководством воеводы Петра Шуйского приступили к осаде города Дерпт. Русскими был сооружён высокий вал вровень со стенами крепости, с которого вёлся артиллерийский обстрел города.

15 июля Шуйский предложил епископу сдаться, а через три дня город капитулировал.

Несмотря на успех, по результатам перемирия город был возвращён Россией.

Ссылки 
 
 Шефов Н. А. Битвы России. Военно-историческая библиотека. М., 2002. 
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Том VIII. стр. 279—284

Сражения Ливонской войны
Сражения Русского государства
Сражения в Эстонии
Осады XVI века
Сражения по алфавиту
1558
1558 год
XVI век в Эстонии
Сражения 1558 года
Осады 1558 года
Сражения Ливонской конфедерации
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании